Аояма Сюко і Чжан Кайчжень були чинними чемпіонками, але цього разу Чжан вирішила не брати участі.  Аояма успішно захистила свій титул, виступивши в парі з Вірою Душевіною. У фіналі вони перемогли пару Ежені Бушар і Тейлор Таунсенд з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби в друге коло.

Сітка

Посилання 

Citi Open, жінки, парний розряд
2013